Ставенхаген:  — немецкая фамилия.

  (1814-1881) - немецко-балтийский художник и скульптор.
 Ставенхаген, Бернхард (1862—1914) — немецкий пианист и композитор.
 Ставенхаген, Родольфо (1932—2016) — мексиканский социолог.

См.также 
 Штавенхаген () — город в Германии